Slag bij Pavia (271), een veldslag in 271
Slag bij Pavia (1525), een veldslag in 1525 
Slag bij Pavia (tapijtreeks), zeven wandtapijten over de slag van 1525